Martin Štěpánek (1947–2010) – czeski aktor i polityk, minister
 Martin Štěpánek (ur. 1971) – czeski hokeista
 Martin Štěpánek (ur. 1977) – czeski nurek
 Martin Štěpánek (ur. 1979) – czeski tenisista